Landhausen ist der Name zweier Orte:
 Landhausen (Gemeinde Obritzberg-Rust), eine Katastralgemeinde von Obritzberg-Rust im Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Landhausen (Hemer), ein Stadtteil von Hemer im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen